

Sigle 
 Universal Media Disc – disco ottico della Sony usato nella PlayStation Portable

Codici 
 UMD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Qaarsut di Uummannaq (Groenlandia)
 umd – codice ISO 639-3 della lingua umbindhamu

Informatica 

 UMD – Universal Module Definition